Cult of the Holy War e студиен албум на RaHoWa, издаден през 1995 година.

Списък на песните 
 Preludium in G – 00:39
 Man Against Time – 05:39
 When America Goes Down	- 05:05
 March of the Dead – 01:11
 Hall of the Heroes – 06:46
 In the Fires of 1945 – 06:58
 The Last Battalion – 04:03
 Anvil of Crom – 01:09
 Might Is Right – 08:12
 Rahowa – 05:46
 God Is Dead – 05:57
 The Snow Fell (Skrewdriver cover) – 05:51
 Ode to a Dying People	- 06:00
 Dreadful Legions March With Doom – 00:50 (песен 88, после 74 песни без звук)

Външни препратки 
 Encyclopaedia Metallum

Източници 

Музикални албуми от 1995 година
Албуми на „Рахоуа“